Toponímia:
 Alcover, municipi de l'Alt Camp
 Biografies:
 Antoni Maria Alcover i Sureda, escriptor mallorquí dels segles XIX-XX i un dels autors del Diccionari català-valencià-balear
 Jaume Vidal Alcover (Manacor, 1923 - Barcelona, 1991), escriptor mallorquí autor d'una extensa obra poètica, narrativa, teatral i assagística
 Joan Alcover i Maspons (Ciutat de Mallorca, 1854-1926), poeta, assagista i polític balear
 Josep Alcover Llompart arquitecte, urbanista i polític